Пассалья, Карло (1812 −1887) — итальянский богослов, иезуит и профессор.
  — канадский футболист.

Примечания